Mendon může být:

 Mendon (Illinois)
 Mendon (Massachusetts)
 Mendon (Michigan)
 Mendon (Missouri)
 Mendon (New York)
 Mendon (Ohio)
 Mendon (Utah)
 Mendon (Vermont)